Прусов — фамилия.

 Прусов, Алексей Алексеевич — лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде.
 Прусов, Валентин Дмитриевич (1935—2014) — советский и российский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России.
 Прусов, Олег Викторович (1970—1996) — белорусский художник.
 Прусов, Пётр Михайлович (1942—2017) — советский и российский автомобильный конструктор.

См. также 
 Прусово